Western & Southern Open 2011 (kobiety)
 Western & Southern Open 2011 (mężczyźni)